Mitchell é o nome de condados diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Mitchell (Carolina do Norte)
Condado de Mitchell (Geórgia)
Condado de Mitchell (Iowa)
Condado de Mitchell (Kansas)
Condado de Mitchell (Texas)

Desambiguações de topônimos